Miejscowości w USA:
 Hoyleton – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Hoyleton (ang. Hoyleton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Washington